Marie d'Auvergne désigne plusieurs dames des familles « dauphinales », comtales et ducales d'Auvergne. Parmi elles on trouve :
 Marie Ire comtesse d'Auvergne (1376-1437) ;
 Marie Ire duchesse d'Auvergne (v. 1375-1434).
Homonymie dynastique